Rundt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Rundt (1881–1939), österreichischer Autor, Journalist, Regisseur und Theaterdirektor 
 Carl Ludwig Rundt (1802–1868), deutscher Landschafts- und Vedutenmaler sowie Lithograf
 Cornelia Rundt (* 1953), deutsche Politikerin (SPD)
 Hans Hinrich Rundt (* um 1660; † um 1750), deutscher Maler
 Justin Rundt (* 1994), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Rund